Севр () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Південно-західне передмістя Парижа. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 11 км на захід від Парижа, 9 км на південь від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9295 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 22648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 
 Сайт мерії муніципалітету Севр
 [ Розташування муніципалітету Севр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен
 Генеральна конференція мір і ваг
 Міжнародне бюро мір і ваги
 Міжнародний комітет мір і ваг

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен
Передмістя Парижа